Grazina Adamonyte (6 de outubro de 1959 -  ) é uma botânica  lituana .

Ligações externas
  
  SI Alumni-Network
  Biografia e bibliografia

Botânicos da Lituânia